Hans Krebs
Hans Krebs (1888–1947) német politikus, NDSAP-tag, SS-tábornok
Hans Krebs (1898–1945) német tábornok, a második világháborúban vezérkari főnök
haosnló nevűek
Hans Adolf Krebs (1900–1981) Nobel-díjas német-brit biokémikus
Hans-Dieter Krebs (1932) német publicista, történész